Der Bezirk Madona ( Madonas novads) ist wie alle 35 Novadi Lettlands in rechtlichem Sinne eine Großgemeinde. Er bzw. sie liegt im Osten Lettlands. Sein Verwaltungssitz ist in Madona.

Der Bezirk entstand im Rahmen einer Verwaltungsreform zum 1. Juli 2021 durch den Zusammenschluss des alten Bezirks Madona mit den Bezirken Cesvaine, Ērgļi und Lubāna, sodass er dem Kreis Madona entspricht, der bis 2009 Bestand hatte, abzüglich des Bezirks Varakļāni.

Geografie 
Das Gebiet grenzt im Nordwesten an den Bezirk Cēsis, im Nordosten an den Bezirk Gulbene, im Osten an die Bezirke Balvi und Rēzekne, im Südosten an den Bezirk Varakļāni, im Süden an den Bezirk Jēkabpils, im Südwesten an den Bezirk Aizkraukle und im Westen an den Bezirk Ogre.

An der Ostgrenze des Bezirks liegt der Lubān-See, Lettlands größter See. Von dort fließt die Aiviekste quer durch den Südosten des Bezirks. Im Nordwesten ist die Ogre der wichtigste Fluss. Mit dem rund 312 Meter hohen Gaiziņkalns liegt Lettlands höchster Berg innerhalb des Bezirks auf dem Gebiet der Gemeinde Bērzaune westlich von Madona.

Gemeindeteile 

Der Bezirk umfasst die 3 Städte (pilsētas) Cesvaine, Lubāna und Madona sowie 19 ländliche Gemeindeteile (pagasti):

Verkehr 
Keine der Staatlichen Hauptstraßen (Valsts galvenie autoceļi) verläuft durch den Bezirk, allerdings etwas südlich der Grenze die A6 von Riga nach Pāternieki an der Grenze zu Belarus und die A12 von Jēkabpils nach Zilupe an der Grenze zu Russland. Die Bahnstrecke von Pļaviņas nach Gulbene durchquert das Gebiet mit Bahnhöfen in Jaunkalsnava, Madona und Cesvaine.

Nachweise 

Madona
 
Gegründet 2021